L'épreuve des moins de 57 kg femmes en taekwondo aux Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule le  au Grand Palais à Paris, en France.

Médaillées

Format de la compétition 
La compétition se déroule sous la forme d'un tournoi à élimination directe. Les gagnants de chaque combat se qualifient pour le tour suivant et ainsi de suite jusqu'aux deux finalistes qui s'affrontent en finale pour mes médailles d'or et d'argent.Tous les concurrents qui perdent face à l'un des finalistes à n'importe quel stade de la compétition se qualifient pour le repêchage. Les deux perdants des demi-finales rencontrent les vainqueurs de deux finales de repêchage en finale pour la médaille de bronze. Le vainqueur de chacun de ces deux combats remporte donc une médaille.

Calendrier

Résultats détaillés 
Légende

Tableau principal

Repêchages

Notes et références 

Moins de 57 kg femmes